lied
 Overjoyed (Stevie Wonder), een lied van Stevie Wonder uit 1985
 Overjoyed (Jars of Clay), een lied van Jars of Clay uit 1998
 Overjoyed (Bastille), een lied van Bastille uit 2012
 Overjoyed (Matchbox Twenty), een lied van Matchbox Twenty uit 2012
 album
 Overjoyed (Heo Young-saeng), een album van Heo Young-saeng uit 2012
 Overjoyed (Half Japanese), een album van Half Japanese uit 2014